Deville (Ardenes)
 Deville (Louisiana)
 Henri Sainte-Claire Deville (Sant Tomàs, 1818 -Boulogne-sur-Seine, 1881), químic
 Willy DeVille (Stamford, Connecticut, 1950 - Nova York, 2009), cantant i compositor estatunidenc